Вивиан:

Фамилия
 Вивиан, Джордж (1872—1936) — канадский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Вивиан, Эвелин Чарльз (1882—1947) — британский писатель-фантаст.
 Вивиан, Янг (род. 1935) — премьер-министр тихоокеанского государства Ниуэ.

Имя
 Вивиан Кэмпбелл
 Вивиан Мэри Хартли
 Вивиан Рединг
 Вивиан Шмитт
 Вивиан Стэншолл
 Вивиан Дель Рио

Топоним
 Вивиан — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.

См. также 
Вивиани
Вивиано